Laertes kan syfta på:

 Laertes (grekisk mytologi) – i grekisk mytologi far till Odysseus
 Laertes (Hamlet) – en rollfigur i William Shakespeares pjäs Hamlet